Вагиф ():

 Вагиф, Молла Панах Вагиф ( — азербайджанский поэт и государственный деятел XVIII века.
 Вагиф — мужское азербайджанское имя. От него происходит фамилия Вагифов. Среди известных носителей: Мусаев, Вагиф,  режиссёр Вагиф Мустафаев, композитор Вагифа Мустафазаде и др.
 Вагиф  — пьеса азербайджанского поэта Самеда Вургуна, написанная в 1937 году. Посвящена судьбе азербайджанского поэта  Молла Панаха Вагифа.